Aceasta este lista planetelor minore din sistemul solar, numerotate în ordine numerică de la 10001 la 11000.

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 10001–10100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 10101–10200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 10201–10300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 10301–10400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 10401–10500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 10501–10600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 10601–10700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 10701–10800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 10801–10900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 10901–11000 [ editare]

Lista planetelor minore (010001-011000)